Questa pagina raccoglie i dati riguardanti il Football Club Lyn Oslo nelle competizioni ufficiali della stagione 1968.

Stagione 
Nel 1968, il Lyn Oslo si aggiudicò la vittoria finale in campionato e nella Coppa di Norvegia, centrando il cosiddetto double. Il miglior marcatore stagionale fu Ola Dybwad-Olsen, con 39 reti complessive (25 in campionato e 14 nella Coppa di Norvegia), mentre i calciatori più utilizzati furono Knut Berg e lo stesso Dybwad-Olsen. La squadra partecipò anche alla Coppa delle Coppe 1968-1969, arrivando fino ai quarti della competizione, quando il Lyn Oslo fu estromesso per mano del Barcellona.

Maglie 
La maglia casalinga era rossa, con un'ampia striscia verticale bianca al centro. I pantaloncini erano rossi, con calzettoni bianchi.

Rosa

Risultati

1. divisjon

Girone di andata

Girone di ritorno

Coppa di Norvegia

Coppa delle Coppe

Statistiche

Statistiche di squadra

Statistiche dei giocatori

Collegamenti esterni 
 

1968